Улица Го́голя — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о писателе Николае Васильевиче Гоголе (1809—1852).

Армения 
 Улица Гоголя — улица в Ереване.

Белоруссия 
 Улица Гоголя — улица в Бресте.
 Улица Гоголя — улица в Бобруйске.
 Улица Гоголя — улица в Минске.
 Улица Гоголя — улица в Осиповичах.
 Улица Гоголя — улица в Рогачёве.
 Улица Гоголя — улица в Слониме.

Грузия 
 Улица Гоголя — улица в Тбилиси.

Казахстан 
 Улица Гоголя — улица в Алма-Ате.
 Улица Гоголя — улица в Астане.
 Улица Гоголя — улица в Костанае.

Крым 
 Улица Гоголя — улица в Евпатории.
 Улица Гоголя — улица в Керчи.
 Улица Гоголя — улица в Севастополе.
 Улица Гоголя — улица в Симферополе.
 Улица Гоголя — улица в Ялте.

Латвия 
 Улица Гоголя — улица в Риге.

Россия 
 Улица Гоголя — улица в Абакане.
 Улица Гоголя — улица в Анапе.
 Улица Гоголя — улица в Барнауле.
 Улица Гоголя — улица в Белореченске.
 Улица Гоголя — улица во Владивостоке.
 Улица Гоголя — улица в Вологде.
 Улица Гоголя — улица в Данкове.
 Улица Гоголя — улица в Ейске.
 Улица Гоголя — улица в Екатеринбурге.
 Улица Гоголя — улица в Заполярном.
 Улица Гоголя — улица в Зеленограде.
 Улица Гоголя — улица в Ижевске.
 Улица Гоголя — улица в Ишимбае.
 Улица Гоголя — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Гоголя — улица в Казани.
 Улица Гоголя — улица в Королёве.
 Улица Гоголя — улица в Краснодаре.
 Улица Гоголя — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Гоголя — улица в Кургане.
 Улица Гоголя — улица в Курске.
 Улица Гоголя — улица в Липецке.
 Улица Гоголя — улица в Махачкале.
 Улица Гоголя — улица в Медвежьегорске.
 Улица Гоголя — улица в Михайловке.
 Улица Гоголя — улица в Мурманске.
 Улица Гоголя — улица в Нальчике.
 Улица Гоголя — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Гоголя — улица в Новороссийске.
 Улица Гоголя — улица в Новосибирске.
 Улица Гоголя — улица в Орле.
 Улица Гоголя — улица в Пензе.
 Улица Гоголя — улица в Петровске.
 Улица Гоголя — улица в Петрозаводске.
 Улица Гоголя — улица в Пскове.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Гоголя — улица в Павловске.
 Улица Гоголя — улица в Стрельне.
 Улица Гоголя — прежнее название Малой Морской улицы.
 Улица Гоголя — прежнее название Тепловозной улицы.
 Улица Гоголя — улица в Саранске.
 Улица Гоголя — улица в Саратове.
 Улица Гоголя — улица в Сарове.
 Улица Гоголя — улица в Ставрополе.
 Улица Гоголя — улица в Стерлитамаке.
 Улица Гоголя — улица в Томске.
 Улица Гоголя — улица в Уфе.
 Улица Гоголя — улица в Хабаровске.
 Улица Гоголя — улица в Химках.
 Улица Гоголя — улица в Челябинске.
 Улица Гоголя — улица в Череповце.
 Улица Гоголя — улица в Шуе.
 Улица Гоголя — улица в Электростали.
 Улица Гоголя — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Гоголя — улица в Виннице.
 Улица Гоголя — улица в Днепре.
 Улица Гоголя — улица в Запорожье.
 Улица Гоголя — улица в Ивано-Франковске.
 Улица Гоголя — улица в Каменском.
 Улица Гоголя — улица в Киеве.
 Улица Гоголя — улица в Кременчуге.
 Улица Гоголя — улица во Львове.
 Улица Гоголя — улица в Нежине.
 Улица Гоголя — улица в Николаеве.
 Улица Гоголя — улица в Одессе.
 Улица Гоголя — улица в Полтаве.
 Улица Гоголя — улица в Северодонецке.
 Улица Гоголя — улица в Сумах.
 Улица Гоголя — улица в Харькове.
 Улица Гоголя — улица в Хмельницком.
 Улица Гоголя — улица в Черкассах.
 Улица Гоголя — улица в Чернигове.

См. также 
 Гоголевская улица